Татьяна Васильевна Жилина (1911, Область Войска Донского — 28 марта 1974, Аксайский район, Ростовская область) — колхозница, Герой Социалистического Труда (1949).

Биография 
Родилась в 1911 года в крестьянской семье. В 30-е годы XX столетия году вступила в колхоз «Реконструктор» Аксайского района Ростовской области. Первоначально работала рядовой колхозницей, позднее была назначена звеньевой виноградарского звена.

За свой доблестный труд в колхозе «Реконструктор» была удостоена в 1949 году звания Героя Социалистического Труда.

Скончалась 28 марта 1974 года.

Награды 
 Герой Социалистического Труда — указом Президиума Верховного Совета СССР от 5 октября 1949 года;
 Орден Ленина (1949);

См. также 
 Список Героев Социалистического Труда Ростовской области

Литература 
 Жилина, Татьяна Васильевна // Герои Труда Дона / Донская государственная публичная библиотека. Ростов-на-Дону, 2008—2014.

Ссылки